Toray Arrows – club di pallavolo femminile fondato nel 2000
 Toray Arrows – club di pallavolo maschile fondato nel 1947